Высшая лига  — второй дивизион в структуре российского мини-футбола. В сезоне 2010-2011 победу в нём одержал московский клуб КПРФ.

Как и в прошлом сезоне, чемпион лиги определялся по итогам регулярного чемпионата.

Участники чемпионата 
 Алмаз-АЛРОСА (Мирный)
 Арсенал (Пермь)
 Заря (Якутск)
 КПРФ (Москва)
 Липецк (Липецк)
 Прогресс (Глазов)
 Саратовец (Саратов)
 Спарта-Щёлково (Щёлково)
 Тобол-Тюмень-2 (Тобольск)
 Факел (Сургут)
 Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород)

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Повышение в классе 
Вскоре после завершения чемпионата КПРФ заявил о своём намерении начать следующий сезон в Суперлиге.

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу 2010-2011

Ссылки 
 Результаты матчей и статистика турнира на glmf.nsk.ru

Соревнования по мини-футболу в России